Флаг муниципального образования городское поселение «Забайкальское» муниципального района «Забайкальский район» Забайкальского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 11 декабря 2012 года решением Совета городского поселения «Забайкальское» № 20 и 26 декабря 2012 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 8042.

Описание 
«Прямоугольное двухстороннее полотнище зелёного цвета с отношением ширины к длине 2:3. В середине полотнища — белый журавль с красными клювом и передней частью головы и с чёрными концами перьев на распростёртых крыльях, стоящий в центре перекрещённых жёлтых полос шириной 1/10 ширины полотнища; нижний и боковые края косого креста, образованного жёлтыми полосами (осевые линии креста начинаются на высоте делящей боковые края полотнища в отношении 16:9 и заканчиваются в нижних углах полотнища), заполнены, синим цветом».

Обоснование символики 
Административным центром городского поселения «Забайкальское» является посёлок Забайкальск, имеющий богатую и славную историю. Поселение основано в 1904 году, как железнодорожный разъезд № 86, после строительства в 1901 году Кайдаловской железнодорожной ветки от китайского разъезда на границе до станции Мациевская (входит в состав городского поселения). В 1929 году разъезд переименован в станцию Отпор. Название связано с военным конфликтом на советско-китайской границе и на линии КВЖД в 1929 году, когда войска Особой Дальневосточной армии под командованием В. К. Блюхера дали отпор китайским отрядам. В настоящее время Забайкальск — железнодорожный пограничный пункт на российско-китайской границе напротив китайского города Маньчжурия, с которым Забайкальск связан помимо железной дороги и автодорогой республиканского значения А166.

Символика фигур флага городского поселения «Забайкальское» отражает природные и экономические особенности поселения:

— косой крест — символизирует пересечение железнодорожной и автомобильной магистралей;

— стоящий на перекресте журавль — белый журавль (стерх) — один из редких представителей фауны Забайкальского края. Журавль — символ осторожности, терпения, долголетия;

— цветовое решение флага (зелёного, жёлтого, синего цвета) — символизирует забайкальское казачество, возрождающегося в настоящее время. Зарождение Забайкальского казачества относится к 1655 году. Основные цвета формы забайкальских казаков не были постоянными и неоднократно менялись, но к 1912 году эта форма имела цвета: зелёные (тёмно-зелёные) мундиры, жёлтую окантовку, жёлтые погоны и околыши на фуражках и синие (серо-синие) шаровары.

Зелёный цвет символизирует весну, здоровье, природу, молодость и надежду.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения.

Чёрный цвет символизирует благоразумие, мудрость, скромность, честность.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, богатства, урожая.

Красный цвет — символ труда, мужества, жизнеутверждающей силы, красоты и праздника.

Синий цвет (лазурь) — символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.

Примечания 

Флаги с изображением журавля